Вилоу Крик има више значења:
 Вилоу Крик (Аљаска)
 Вилоу Крик (Калифорнија)
 Вилоу Крик (Монтана)